José Manuel Pando (provincie), een provincie in het Zuid-Amerikaanse land Bolivia
 José Manuel Pando (politicus), Boliviaans politicus die van 1899 tot 1904 president van Bolivia was.